Induno peut désigner:

 Domenico Induno, patriote et un peintre italien du xixe siècle ;
 Gerolamo Induno, patriote et un peintre italien du xixe siècle ;
 Induno Olona, commune italienne dans la province de Varèse dans la région Lombardie, dans le nord de l'Italie ;
 Robecchetto con Induno, commune italienne de la ville métropolitaine de Milan dans la région Lombardie en Italie .